Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1971 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1970/71, 11-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Один из трёх финалов в истории Кубка обладателей кубков, который был переигран. 

Первый финальный матч состоялся 19 мая 1971 года на стадионе «Караискакис» (Пирей). В матче встретились английский «Челси» и испанский «Реал Мадрид». Мадридцы считались фаворитами (в основном благодаря своему имени, а не форме, которую они демонстрировали). Однако на 55-й минуте игрок «Челси» Питер Осгуд открыл счёт. За считанные секунды до конца основного времени Игнасио Соко, воспользовавшись ошибкой Джона Дэмпси, сравнял счёт. Дополнительное время не выявило победителя, и понадобилась переигровка. 

Переигровка матча прошла через два дня, 21 мая 1971 года, на том же стадионе. На 32-й минуте Джон Дэмпси забил первый гол. Осгуд, участие которого в матче было под вопросом, всё же вышел в составе «Челси» и провёл второй мяч. Однако уже в первом тайме ему пришлось покинуть поле. За 15 минут до конца встречи «Реалу» удалось один мяч отквитать. В оставшееся время «Челси» успешно справился с натиском испанцев и в итоге сумел стать четвёртой английской командой, завоевавшей этот трофей.

Путь к финалу

«Челси»

«Реал Мадрид»

Отчёты о матчах

Финал

Переигровка

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1970/1971

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1971
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1971 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1971
Международные соревнования по футболу в Греции
Международные спортивные соревнования в Пирее
События 19 мая
События 21 мая